Цвет войны:
 «Цвет войны» — корабль-баркалон Азовского флота России 1699 года постройки.
 «Цвет войны» — парусный линейный корабль Азовского флота России 1709 года постройки.

См. также 
 Цветы войны